Paladi ist der Familienname von:

 Gheorghe Paladi (* 1929), moldauischer Arzt und Professor

 Radu Paladi (1927–2013), rumänischer Komponist, Pianist und Dirigent